Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2004 в парном разряде проводился в тридцать третий раз. В основной сетке было 28 пар, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 2 прошли через квалификацию.

Пара Надежда Петрова / Меганн Шонесси — победитель турнира.

Сеянные 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  'Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Титул)

<ol start="5">
 Жанетт Гусарова /  Кончита Мартинес ''(Финал)
 Элс Калленс /  Петра Мандула ''(Второй раунд, отказ)
 Ли Тин /  Сунь Тяньтянь ''(Первый раунд)
 Элени Данилиду /  Мария Венто-Кабчи ''(Отказ)
 Барбара Шетт /  Патти Шнидер ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2004